Jaraba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jaraba (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Jaraba (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar